

Film
Stocks and Blondes – film del 1928 diretto da Dudley Murphy
Stocks and Blondes – cortometraggio del 1938 diretto da Lloyd French

Tv
Stocks and Blondes – episodio del 1959 della serie tv Mike Hammer